

Geografia
Amador – comune  (corregimiento) del distretto di La Chorrera, (Panama)
Amador City – città della contea di Amador, in California, (Stati Uniti d'America)
Contea di Amador, in inglese Amador County – contea della California, (Stati Uniti)
Villa Carlos Fonseca Amador, o Villa El Carmen – comune del dipartimento di Managua, (Nicaragua)

Persone
 Amador, propr. Amador Lorenzo Lemos (1954) – ex calciatore spagnolo
Agustí Roc Amador (1971) – scialpinista e fondista di corsa in montagna spagnolo
Andrey Amador (1986) – ciclista su strada costaricano
Antonio León Amador (1910-1995) – calciatore spagnolo
Amador Cortés García (1937-2005) – calciatore spagnolo
Federico Amador, pseudonimo di Federico Grandolini (1975) – attore argentino
Jair Amador (1989) – calciatore portoghese
José Amador de los Ríos (1818-1878) – drammaturgo spagnolo
Manuel Amador Guerrero (1833-1909) – politico panamense, primo presidente del Panamá
Osmar Bravo Amador (1984) – pugile nicaraguense
Pablo Sándiford Amador (1922-1992) – cestista ecuadoriano
Pedro Amador, propr. Pedro Miguel Santos Amador (1998) – calciatore portoghese
Reinaldo Marcelinho Navia Amador (1978) – calciatore cileno
Rafael Amador (1959-2018) – calciatore messicano
Santos Amador (1982) – calciatore boliviano

Altro
Amador – forma spagnola del nome proprio di persona Amatore
Amador – capitale del Regno di Amadicia nel romanzo di Robert Jordan La Ruota del Tempo
Amador – film di Fernando León de Aranoa del 2009

Pagine correlate
Amadori